Le tournoi de tennis de Carlsbad est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979 I, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du  au .

Kerry Reid remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marcie Louie et Regina Maršíková.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Carlsbad
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979 I
Carlsbad I
Tennis aux États-Unis en 1979
Sport en Californie en 1979
Tennis en mars 1979
Sport en avril 1979